Tödliche Rache ist der Titel von:

 Tödliche Rache (1954), ägyptischer Spielfilm von Youssef Chahine
 Tödliche Rache (1961), italienischer Mantel-und-Degen-Film von Luigi Capuano
 Tödliche Rache (1976), israelischer Western von Joseph Manduke
 Tödliche Rache (2015), Schweizer Dokumentarfilm über Moshe Knebel
 Ein starkes Team: Tödliche Rache, deutscher TV-Krimi